Стриха () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Стриха, Виталий Илларионович (1931—1999) — украинский физик, педагог и общественный деятель.
 Стриха, Максим Витальевич (род. 1961) — учёный, общественный и политический деятель, переводчик, писатель, доктор физико-математических наук (1997).